Београдски споразум може бити:

 Београдски мировни споразум (1739), мировни споразум између Хабзбуршке монархије о Османског царства
 Београдски споразум (1944), односно други споразум Тито-Шубашић, који је склопљен 1. новембра 1944. године у Београду
 Београдски споразум (1955), политички споразум о нормализацији односа између ФНРЈ и СССР, склопљен 2. јуна 1955. године у Београду, између Тита и Хрушчова
 Београдски споразум (2002), политички споразум о преуређењу СР Југославије у државну заједницу Србије и Црне Горе, склопљен 14. марта 2002. године у Београду

Види још
 Подгорички споразум (вишезначна одредница)